Suchodol steht für:
 Suchodol (Tschechien), Gemeinde im Středočeský kraj, Tschechien
 Suchodol (Fluss), Fluss in der Region Primorje (Russland)
 Suchodol (Iwan Bunin), Erzählung von Iwan Bunin

Ortschaften:
 in Bulgarien (bulgarisch ):
 Suchodol (Burgas), Dorf in der Oblast Burgas
 Suchodol (Silistra), Dorf in der Oblast Silistra
 Suchodol (Sofia), Stadtbezirk von Sofia

 in Russland (russisch ):
 Suchodol (Samara), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Samara
 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Suchodol (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Suchodol (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Suchodol (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Suchodol (Kursk, Belaja), in der Oblast Kursk, Rajon Belaja
 Suchodol (Fatesch), in der Oblast Kursk, Rajon Fatesch
 Suchodol (Kursk, Schtschigry), in der Oblast Kursk, Rajon Schtschigry
 Suchodol (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Suchodol (Mari El), in der Republik Mari El
 Suchodol (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Suchodol (Primorje), in der Region Primorje
 Suchodol (Saratow), in der Oblast Saratow
 Suchodol (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Suchodol (Tula), in der Oblast Tula
 Suchodol (Twer, Kessowa Gora), in der Oblast Twer, Rajon Kessowa Gora
 Suchodol (Twer, Peno), in der Oblast Twer, Rajon Peno
 Suchodol (Twer, Rschew), in der Oblast Twer, Rajon Rschew
 Suchodol (Twer, Toropez), in der Oblast Twer, Rajon Toropez
 Suchodol (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Suchodol (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Suchodol (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Siehe auch:
 Suchodół
 Suchdol
 Suchý Důl (Begriffsklärung)
 Suchenthal